

Letteratura 
 Lascia che accada (Let It Come Down) – romanzo di Paul Bowles del 1952

Musica 
Let It Come Down – album di James Iha del 1998
Let It Come Down – album degli Spiritualized del 2001